Ajjelet Nahmias-Werbin – izraelska polityk
 Aharon Nahmias – izraelski polityk
 Alain Nahmias – francuski brydżysta
 Jean-Yves Nahmias – francuski duchowny